Cabo Verde pode referir-se a:
 Cabo Verde — país africano de língua portuguesa
 Cabo Verde (Minas Gerais) — município de Minas Gerais
 Cabo Verde (cabo) — cabo em África
 Cabo Verde (álbum) — disco da cantora cabo-verdiana Cesária Évora
 Cabo Verde Airlines ou Transportes Aéreos de Cabo Verde — uma companhia aérea cabo-verdiana
 Cabo Verde Express — uma companhia aérea cabo-verdiana

Desambiguações de topônimos